Potoczne określenie brytyjskich morskich armat przeciwlotniczych:
 Armata przeciwlotnicza 40 mm Mark II z I wojny św.
 Armata przeciwlotnicza 40 mm Mark VIII z II wojny św.